Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky dohrály ve čtvrtfinále na raketách sester Latishy a Chao-čching Čanových.

Vítězem se stal belgicko-běloruský nenasazený pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který ve finále zdolal českou první dvojici světa Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Jako pár odehrály teprve druhý turnaj, když v prvním případě je na Australian Open 2019 vyřadily právě Krejčíková se Siniakovou. Mertensová vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sabalenkovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2019